Клавди́й Ива́нович Тихоми́ров ( — 1929) — педагог, историк и краевед, директор Витебского учительского института, действительный статский советник.

Биография 
Родился  года в семье священника села Славиниха Старорусского уезда Новгородской губернии.

В 1884 году окончил Новгородскую духовную семинарию, в 1888 году — историческое отделение Петербургской духовной академии.

В службе с 5 апреля 1890 года. В 1895—1903 годах был инспектором народных училищ Могилёвской губернии; статский советник с 5 апреля 1902 года. С 18 января 1903 года директор учительской семинарии в Свислочи, с 1 июля 1905 года — директор учительской семинарии в Полоцке.

С 9 августа 1910 года К. И. Тихомиров был назначен первым директором Витебского учительского института; 1 января 1914 года произведён в действительные статские советники. Оставался на посту директора до 1921 года после реорганизаций учительского института в Витебский педагогический институт (1918 год) и Институт народного образования (1919 год). В 1921—1924 годах был директором сельскохозяйственного практического института в Витебске.

К. И. Тихомиров состоял действительным членом Витебской учёной архивной комиссии; с 1912 года — председатель правления комиссии.

Собрал большую библиотеку, в которой было много книг о историческом прошлом Беларуси. Под его редакцией были изданы 2-й и 3-й тома сборника «Полоцко-Витебская старина». Он автор статей «Главнейшие результаты изучения памяти», «Обучение грамоте» и «Психологические основы обучения».

«Как педагог, он выступал за расширение содержания образования, исключил обязательное чтение Евангелия перед первым уроком. Природоведение и географию считал важным средством борьбы с суевериями и предрассудками. Отстаивал и популяризировал важные дидактические правила: всякое обучение начинать с изучения уже известных фактов; переходить к неизвестному только тогда, когда ученики усвоили предшествующий учебный материал; на уроке всякое „неумеренное разнообразие и однообразие притупляют внимание, вызывают рассеянность“ и поэтому учителю нужно воспитывать в себе чувство меры. Критиковал постановку изучения природы только по книгам, путём словесного обучения, решение проблемы наглядности в преподавании географии только с помощью карты. Чтению и письму рекомендовал обучать одновременно, долго не задерживая учеников на написании элементов букв».

Умер в 1929 году.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1904)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1907)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (01.01.1910)
 Медали в память царствования Императора Александра III и в память 300-летия царствования Дома Романовых

Примечания

Литература 
 Свитязь: Альманах библиофилов Белоруссии / Сост. Л. А. Козырко; Редколл.: С. В. Букчин и др. — Минск: Беларусь, 1989. — С. 218. —  — ISBN 5-338-00124-1.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1913 год. — , 1913. — С. 613.
 Тихомиров Клавдий Иванович // Список гражданских чинов четвёртого класса. Исправлен по 1 сентября 1915 г. — , 1915. — С. 2217.

Ссылки 
 Тихомиров Клавдий Иванович в Витебской энциклопедии

Выпускники Новгородской духовной семинарии
Персоналии:Витебск
Ректоры вузов Белоруссии
Краеведы Белоруссии
Действительные статские советники